Лос Трехо има више значења:

 Лос Трехо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Трехо (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Трехо, Санто Нињо (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Трехо (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику